Argeș steht für:

Argeș (Fluss), Nebenfluss der Donau in Rumänien
Curtea de Argeș, Stadt in Rumänien
Kreis Argeș, Verwaltungseinheit in Rumänien